Михали — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Михали — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Михали — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Михали — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Михали — хутор в Миорском районе Витебской области.
 Михали — деревня в Мядельском сельсовете Минской области.

Россия 
 Владимирская область
 Михали — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Михали — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Михали — деревня в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Ивановская область
 Михали — деревня в Южском районе Ивановской области.
 Калужская область
 Михали — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Костромская область
 Михали — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Михали — село в Нейском муниципальном округе Костромской области.
 Михали — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Михали — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Московская область
 Михали — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Михали — деревня в Можайском районе Московской области.
 Псковская область
 Михали — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Михали — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Михали — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Рязанская область
 Михали — село в Спасском районе Рязанской области.
 Смоленская область
 Михали — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Тверская область
 Михали — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Ярославская область
 Михали — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

Люди 
 Б. И. Михали (1910—1989) — израильский литературовед.
 Михали, Георге (род. 1965) — румынский футболист, выступавший за сборную Румынии, ныне футбольный тренер.